vCard est un format standard ouvert d'échange de données personnelles (Visit Card soit Carte de visite).

La version 4.0 de 2011 de vCard est définie par les RFC 6350 et 6868. La version précédente est le vCard 3.0 de 1998. Les différences entre ces formats sont exposées en Annexe de la RFC.

L'un ou l'autre de ces formats sont utilisés par le logiciel Carnet d'adresses d'Apple ou encore les logiciels de courrier électronique comme Mozilla Thunderbird ou Outlook Express. vCard est également utilisé par des appareils mobiles (téléphones mobiles, assistants personnels, GPS) pour échanger des éléments de carnet d'adresses, mais aussi par des logiciels de messagerie instantanée comme Jabber ou Skype.

Format 
Le fichier vCard est un format de carnet d'adresses qui peut contenir une ou plusieurs adresses. Lorsqu'il n'en contient qu'une seule, on parle plus naturellement de carte de visite.

Un fichier vCard porte une extension vcf (sigle pour Virtual Card File). Son contenu est lisible par n'importe quel éditeur de texte.

Il est utile pour donner ses coordonnées personnelles ou professionnelles à une relation.

L'exemple suivant est un fichier avec une adresse unique.

Exemple : Jean_Dupont.vcf
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
FN:Jean Dupont
N:Dupont;Jean
ADR;WORK;PREF;QUOTED-PRINTABLE:;Bruxelles 1200=Belgique;6A Rue Th. Decuyper
LABEL;QUOTED-PRINTABLE;WORK;PREF:Rue Th. Decuyper 6A=Bruxelles 1200=Belgique
TEL;CELL:+1234 56789
EMAIL;INTERNET:jean.dupont@example.com
UID:
END:VCARD

vCard 3.0 :
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Gump;Forrest
FN:Forrest Gump
ORG:Bubba Gump Shrimp Co.
TITLE:Shrimp Man
PHOTO;VALUE=URL;TYPE=GIF:http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif
TEL;TYPE=WORK;VOICE:(111) 555-1212
TEL;TYPE=HOME;VOICE:(404) 555-1212
ADR;TYPE=WORK:;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;TYPE=WORK:100 Waters Edge\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America
ADR;TYPE=HOME:;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America
LABEL;TYPE=HOME:42 Plantation St.\nBaytown, LA 30314\nUnited States of America
EMAIL;TYPE=PREF,INTERNET:forrestgump@example.com
REV:20080424T195243Z
END:VCARD

vCard 4.0 :
BEGIN:VCARD
VERSION:4.0
N:Gump;Forrest;;Mr.;
FN:Forrest Gump
ORG:Bubba Gump Shrimp Co.
TITLE:Shrimp Man
PHOTO;MEDIATYPE=image/gif:<nowiki>http://www.example.com/dir_photos/my_photo.gif</nowiki>
TEL;TYPE=work,voice;VALUE=uri:tel:+1-111-555-1212
TEL;TYPE=home,voice;VALUE=uri:tel:+1-404-555-1212
ADR;TYPE=WORK;PREF=1;LABEL="100 Waters Edge\nBaytown\n, LA 30314\nUnited States of America":;;100 Waters Edge;Baytown;LA;30314;United States of America
ADR;TYPE=HOME;LABEL="42 Plantation St.\nBaytown\, LA 30314\nUnited States of America":;;42 Plantation St.;Baytown;LA;30314;United States of America
EMAIL:forrestgump@example.com
REV:20080424T195243Z
x-qq:21588891
END:VCARD

Un carnet d'adresses continuerait avec de nouvelles cartes commençant par BEGIN:VCARD et se terminant par END:VCARD.

Propriétés 
Le format vCard implémente les types de propriétés suivants.
Toute vCard commence par BEGIN:VCARD et se termine par END:VCARD. Toute vCard doit contenir la propriété VERSION, qui définit la version de la vCard. VERSION doit apparaître immédiatement après BEGIN, excepté dans le standard vCard 2.1 où elle peut apparaître n'importe où. Toutes les autres propriétés sont facultatives selon les versions et peuvent être définies dans n'importe quel ordre.

Voir aussi 
 ICalendar

Notes

Liens externes 
  RFC 2425, obsolète
  RFC 2426, obsolète
  RFC 6350 (2011)
  Exporter et Importer le Carnet d'adresses vCard d'un téléphone vers une autre application
 (fr) RFC:6350, rfc:6350

Courrier électronique
Format ouvert